Tronçais, un hameau de Saint-Bonnet-Tronçais (Allier, France)
 Forêt de Tronçais (Allier, France)
 Communauté de communes du Pays de Tronçais (Allier, France)